Матч всех звёзд НБА 1973 года () — 23-я в истории НБА показательная баскетбольная игра, прошедшая 23 января 1973 года в Чикаго, штат Иллинойс, США, на домашней арене клуба «Чикаго Буллз». Тренерами команд звёзд, как и в прошлом году стали Билл Шерман («Лос-Анджелес Лейкерс») и Том Хейнсон («Бостон Селтикс»), так как их клубы занимали первые места в Западной и Восточной конференциях соответственно на момент окончания голосования, за две недели до самой игры, то есть 9 января 1973 года. Стартовую пятёрку и троих запасных игроков каждой из команд определяли спортивные журналисты и комментаторы, а остальных игроков скамейки выбирали тренеры команд. Матч стал последним, в котором ещё действовали правило о представлении каждой из команд лиги хотя бы одним игроком и ограничение на максимальное количество спортсменов одной команды (максимум трое одноклубников).

В команде всех звёзд Запада сразу двое игроков стартовой пятёрки не приняли участие в игре: Рик Бэрри, только вернувшийся из АБА повредил лодыжку, а Карим Абдул-Джаббар отказался выступать в матче по личным причинам. В итоге команда Востока легко обыграла оппонентов с 20-очковой разницей в счёте, а Дэйв Коуэнс с 15 очками и 13 подборами стал MVP встречи. Однако, несмотря на поражение, команда Запада смогла установить и ныне действующий рекорд по реализации штрафных бросков — 18 из 18-ти . Самым результативным игроком матча с 17 очками в активе стал представитель «Канзас-Сити / Омаха Кингз» Нейт Арчибальд, для которого он стал первым в карьере.

Статистика 

* Астериском отмечены игроки запаса, выбранные на Матч голосованием журналистов и комментаторов

Примечания

Ссылки 

Матч всех звёзд на сайте Basketball-Reference.com

1973
НБА в сезоне 1972/1973
Спортивные соревнования в Чикаго